Михаи́л Чокка́евич Залиха́нов (, род. 22 июня 1939, с. Эльбрус, КБАССР, СССР) — советский и российский учёный, политический и общественный деятель, Герой Социалистического Труда (1987), академик РАН (1990).

Биография 
Родился 22 июня 1939 года в посёлке Эльбрус (Кабардино-Балкария). Окончил физико-математический (1962), инженерно-технический (1965) и сельскохозяйственный (1971) факультеты Кабардино-Балкарского государственного университета, кандидат биологических наук, доктор географических наук, профессор; действительный член РАН (1990).

Главные направления научной деятельности: гляциология, изучение физики снега и снежных лавин, геология, геофизика, экология.

Главным занятием, помимо основной научной работы, был альпинизм. Основные спортивные достижения: мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион СССР по альпинизму, совершил 156 восхождений на Эльбрус.

Личная жизнь 
Женат, имеет дочь и двоих сыновей. Увлечения: охота, верховая езда.

Трудовая деятельность 
1962—1976 — младший, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, заместитель директора Высокогорного геофизического института АН СССР (Нальчик);

С 1976 года — директор Высокогорного геофизического института;

Член КПСС с 1961 года. Избирался народным депутатом СССР (1989—1991); Выдвигался в кандидаты Государственной думы РФ по списку партии "Кедр".

19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва в составе федерального списка избирательного блока «Отечество — Вся Россия» (ОВР) от экологической партии Кедр, был членом фракции ОВР, заместителем председателя Комитета по образованию и науке, председателем Комиссии по проблемам устойчивого развития;

7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва от избирательного объединения Партия «Единство» и «Отечество» — Единая Россия, был членом фракции «Единая Россия», членом Комитета по экологии, членом Комиссии по проблемам Северного Кавказа;

2 декабря 2007 года избран депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия»;

Автор свыше 300 научных работ и 32 изобретений; действительный член Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова; председатель Высшего экологического совета Федерального Собрания РФ; сопредседатель Координационного Совета общероссийского экологического движения «Экофорум»; член Высшего консультативного комитета ООН по стихийным бедствиям.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1987);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (17 июня 1999 года) — за заслуги перед государством и большой вклад в развитие гидрометеорологической науки;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (17 декабря 1994 года) — за заслуги перед народом, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением дружбы и сотрудничества между народами;
 Орден Ленина (1987);
 Орден Дружбы народов;
 Орден Красной Звезды;
 Орден Почёта (30 июля 2009 года, Молдавия) — в знак признания особых заслуг в создании противоградовой службы в Республике Молдова и за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов;
 Медаль «Данк» (25 июня 2009 года, Киргизия) — за вклад в развитие двусторонних межпарламентских отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией;
 Почётная грамота Кыргызской Республики (20 марта 2003 года, Киргизия) — за заслуги в развитии кыргызско-российского сотрудничества в области образования;
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (9 января 2010 года) — за заслуги в законотворческой деятельности и развитии российского парламентаризма;
 Заслуженный деятель науки Дагестана, Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
 Почётный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (2003)
 премия Ленинского комсомола (1972) — за исследование снежно-лавинного режима и перспектив освоения гор Кабардино-Балкарии

Примечания

Ссылки 

 Персональная страница. Залиханов Михаил Чоккаевич
 Кто Есть Кто в Экологии
 Почетный профессор МГУ М. Ч. Залиханов
Член Попечительского совета КБГУ
 Михаил Залиханов: «У нас должен быть долгосрочный план развития страны»
 Михаил Залиханов: «России надо сосредоточиться»
 Статьи на Math-Net.Ru

Физики России
Экологи России
Депутаты Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР
Депутаты городских советов РСФСР
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Члены КПСС
Члены партии «Зелёные»
Члены ОВР
Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Мастера спорта СССР международного класса
Альпинисты СССР
Географы России
Заслуженные деятели науки автономных республик РСФСР
Выпускники Кабардино-Балкарского государственного университета
Почётные профессора МГУ
Заслуженные деятели науки Республики Дагестан
Преподаватели Кабардино-Балкарского государственного университета